De negende editie van het ATP-toernooi van Winston-Salem, ook bekend als "Winston-Salem Open", werd van 22 tot en met 28 augustus 2021 gespeeld in de Amerikaanse stad Winston-Salem. De tenniswedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de campus van de Wake Forest University.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Winston-Salem
ATP-toernooi van Winston-Salem